André Filipe Bernardes Santos – calciatore portoghese
 Artur Bernardes – avvocato e politico brasiliano
 Arthur Bernardes – allenatore di calcio brasiliano
 Diogo Bernardes – poeta portoghese
 Edmar Bernardes dos Santos noto come Edmar – ex calciatore brasiliano
 Leandro Rodrigues Bernardes noto come Esquerdinha – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato russo
 Manoel Bernardes Crema – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Manuel Bernardes – religioso portoghese